Francis Falala (1955-), homme politique français.
 Jean Falala (1929-2005), homme politique français, père du précédent.
 Marcel Falala (1897-1960), homme politique français, père du précédent.